Liedboek voor de Kerken
Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer